Hypsus ist

 eine antike Stadt in Arkadien, heute Stemnitsa
 Titularbistum Hypsus, auf ein früheres Bistum dieser Stadt zurückgehend